Hermíone — filha de Menelau e Helena de Troia
 Hermione Granger — personagem dos livros da série Harry Potter

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de prenomes